В мифологии
 Мирсил — в греческой мифологии возница Эномая, сын Гермеса и Клеобулы.

Персоналии
  — греческий лесбосский антиквар и мифограф, автор «Невероятных историй»; родоначальник парадоксографии, жанра сочинений о чудесных и необыкновенных вещах.
  — митиленский тиран времён Алкея.

Примечания